ANK peut faire référence à :
  ;
 .

Ank peut faire référence à :
 Ânkh, un symbole de l'Égypte antique ;
 arrangement, en mathématiques.